Palazzine ima više značenja:
 Palazzine, Brescia
 Palazzine, Rovigo